Miejscowości w USA:
 Port Huron – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie St. Clair
Gminy w USA:
 Port Huron (ang. Port Huron Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Clair